Robert Bourgeois (1857-1945), général français, chef du service géographique de l’Armée en 1911 ;
 Robert Bourgeois (1936-2016), compositeur et parolier français ;
 Robert Bourgeois (1910-1944) abbé et résistant français.